zapalenie uchyłków
 zakrzepica żył głębokich